Хакоах ( — сила) — название ряда еврейских спортивных клубов в разных странах.

 Хакоах (Алленштайн) — немецкий футбольный клуб, существовавший до 1935 года. Ныне Ольштын (Польша).
 Хакоах (Алмело) — нидерландский футбольный клуб, существовавший с 1928 года до Второй мировой войны.
 Хакоах (Арад) — румынский футбольный клуб, существовавший до Второй мировой войны.
 Хакоах (Бельско) — польский футбольный клуб, существовавший в 1912—1939 годах.
 Хакоах (Бендзин) — польский футбольный клуб, существовавший в 1913—1939 годах.
 Хакоах (Берлин) — название немецкого футбольного клуба Корсо99/Винета в 1905—1929 и 1945—1953 годах. Чемпион Крейцлиги Берлина 1928 года.
 Хакоах (Бойтен) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1938 годах. Финалист Кубка Германского Щита в 1936 и 1937 годах. Чемпион Верхней Силезии 1934, 1935 и 1936 годов. Ныне Бытом (Польша).
 Хакоах (Бохум) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1933 годах. Чемпион Рура 1927 года.
 Хакоах (Бреслау) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1908—1938 годах. Чемпион Нижней Силезии 1934, 1935, 1937 и 1938 годов. Ныне Вроцлав (Польша).
 Хакоах (Бруклин) — американский футбольный клуб, существующий в 1929 и 1948-56 годах. Бронзовый призёр Американской футбольной лиги 1955 года.
 Хакоах (Буэнос-Айрес) — аргентинский спортивный клуб, основанный в 1935 году.
 Хакоах (футбольный клуб, Буэнос-Айрес) — аргентинский футбольный клуб, с 1935 года. Четырёхкратный чемпион AIFA, двукратный чемпион Лиги Эскобара.
 Хакоах (Вена) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1909—1938, 1945—1949. Чемпион Австрии 1924/1925.
 Хакоах (Вильно) — польский футбольный клуб, существовавший в 1923—1939 годах. Ныне Вильнюс (Литва).
 Хакоах (Висбаден) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1934—1938 годах.
 Хакоах (Вуперталь) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1933—1936 годах.
 Хакоах (Гельзенкирхен) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1933 годах.
 Хакоах (Грац) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1919—1938 годах.
 Хакоах (Дойчкройц) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1920—1938 годах.
 Хакоах (Дортмунд) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1936 годах.
 Хакоах (Иннсбрук) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1922—1938 годах.
 Хакоах (Карлсруэ) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1926—1938 годах.
 Хакоах (Кельце) — польский футбольный клуб, существовавший до Второй мировой войны.
 Хакоах (Кёльн) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1933—1939 годах. Последний еврейский футбольный клуб, закрытый нацистами.
 Хакоах (Кишинёв) — румынский футбольный клуб, существовавший до Второй мировой войны. Ныне Кишинёв (Молдова).
 Хакоах JIF (Копенгаген) — датский футбольный клуб, существующий с 1924 года.
 Хакоах (Кошице) — чехословацкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1938 годах. Ныне Кошице (Словакия).
 Хакоах (Краков) — польский футбольный клуб, существовавший в 1922—1936 годах.
 Хакоах (Крейцбург) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1933—1936 годах. Ныне Ключборк (Польша).
 Хакоах (Кремс) — австрийский футбольный клуб, существовавший до 1930 года.
 Хакоах (Леобен) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1926—1938 годах.
 Хакоах (Линц) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1946—1949 годах. Чемпион Верхней Австрии 1949 года.
 Хакоах (Лодзь) — польский футбольный клуб, существовавший до 1939 года.
 Хакоах (Мальмё) — шведский футбольный клуб, существующий с 1995 года.
 Хакоах (Мельбурн) — австралийский футбольный клуб, существовавший в 1927—1983 годах. Чемпион Виктории 1934, 1935, 1938, 1943 годов. Обладатель Кубка Доккерти 1935, 1945, 1953, 1954, 1955, 1956, 1966, 1973 годов.
 Хакоах (Мёнхенгладбах) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1926—1928 годах.
 Хакоах (Монреаль) — канадский футбольный клуб, существовавший в 1948—1955 годах. Финалист Национального Кубка Канады 1953 года.
 Хакоах (Мемминген) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1947—1948 годах. Чемпион Еврейской футбольной лиги Германии в 1948 году.
 Хакоах (Нью-Йорк)
 Хакоах (Нью-Йорк) — американский футбольный клуб, существовавший в 1928—1930 годах. Обладатель Национального кубка 1929 года.
 Хакоах (Нью-Йорк) — американский футбольный клуб, существовавший в 1956—1964 годах. Чемпион Американской футбольной лиги 1959, 1960 и 1961 годов.
 Хакоах (Нью-Йорк) — американский футбольный клуб, существующий с 2012 года.
 Хакоах (Оберхаузен) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1935—1937 годах.
 Хакоах Олл-Стар — американский футбольный клуб из Нью-Йорка, существовавший в 1930—1932 годах. Серебряный призёр Американской футбольной лиги 1932 (осень) года.
 Хакоах (Оломоуц) — чехословацкий футбольный клуб, игравший на высшем уровне до Второй мировой войны. Ныне Оломоуц (Чехия).
 Хакоах (Радом) — польский футбольный клуб, существовавший до Второй мировой войны.
 Хакоах-Амидар (Рамат-Ган) — израильский футбольный клуб, созданный в 1959 году. Чемпион Израиля 1965 и 1973 годов, обладатель Кубка Израиля 1969 и 1971 годов.
 Хакоах (Реклингхаузен) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1925—1928 годах.
 Хакоах (Рига) — латвийский футбольный клуб, существовавший в 1925—1941 годах. 4 место в чемпионате Латвии/ЛатССР в 1940 году.
 Хакоах (Саарбрюккен) — немецкий футбольный клуб, существовавший до 1935 года.
 Хакоах (Салоники) — греческий футбольный клуб, существовавший с 1924 года до Второй мировой войны.
 Хакоах (Сент-Килда) — австралийский футбольный клуб, существовавший в 1970—1982 годах.
 Хакоах (Сидней) — австралийский футбольный клуб, существующий с 1939 года. Чемпион НФЛ 1977, 1980, 1981, 1982 годов. Обладатель Кубка Австралии 1965, 1968, 1986 годов. Обладатель Кубка обладателей кубков Океании 1987 года.
 Хакоах (Станиславов) — польский футбольный клуб, существовавший в 1920—1939 годах. Ныне Ивано-Франковск (Украина).
 Хакоах (Тель-Авив) — израильский футбольный клуб, существовавший в 1934—1959 годах. После объединения с Маккаби (Рамат-Ган) — Хакоах-Амидар (Рамат-Ган).
 Хакоах (Торонто) — канадский футбольный клуб, существовавший в 1963—1965 годах. Чемпион регулярного сезона Канадской Национальной Лиги 1965 года.
 Хакоах (Трир) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1926—1937 годах.
 Хакоах (Черновцы) — румынский футбольный клуб, существовавший в 1910—1914 и 1920—1932 годах. Четвертьфиналист чемпионата Румынии 1926 года. Ныне Черновцы (Украина).
 Хакоах (Чикаго) — американский футбольный клуб, чемпион Национальной футбольной лиги 1944 года.
 Хакоах (Хаген) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1927—1933 годах.
 Хакоах (Хайфа) — израильский футбольный клуб, существовавший в 1944—1956 годах.
 Хакоах (Халлайн) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1950—1954 годах.
 Хакоах (Цюрих) — швейцарский футбольный клуб, существующий с 1921 года.
 Хакоах (Штутгарт) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1932—1938 годах. Чемпион Бадена 1936 года.
 Хакоах (Эйзенштадт) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1923—1933 годах.
 Хакоах (Эссен) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1923—1938 годах.
 Хакоах (Юлих) — немецкий футбольный клуб, существовавший в 1932—1938 годах.
 Хакоах (Яссы) — румынский футбольный клуб, существовавший до Второй мировой войны.

 Бар-Кохба-Хакоах (Берлин) — название немецкого футбольного клуба Маккаби (Берлин) в 1898—1938 годах. Чемпион Еврейской футбольной лиги Германии 1934, 1935 и 1936 годов. Чемпион Маккабиады 1930 года.